Takács är ett ungerskt efternamn. Det var ursprungligen en yrkesbeteckning med betydelsen "vävare". Stavningsvarianter inkluderar Takacs, Takach, Takats eller Takac. Det har burits av: 

 Károly Takács (1910–1976), ungersk sportskytt
 Krisztián Takács (född 1985), ungersk simmare
 Orsolya Takács (född 1985), ungersk vattenpolospelare
 Robby Takac (född 1964), amerikansk rockmusiker och musikproducent
 Tibor Takács (aktiv 1993–1994), ungersk kanotist

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken